Серрада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 24,07 км². Население — 1184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида